Cub (scooter), een scootermerk
CUB, de Communauté Urbaine de Bordeaux, voorloper van Bordeaux Métropole
Cub (band), een Canadese popband